Il doppio del torneo di tennis Challenger ATP Club Premium Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Santiago González e Alejandro Hernández che hanno battuto in finale Łukasz Kubot e Frank Moser 2-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Santiago González /  Alejandro Hernández (Campioni)
 Łukasz Kubot /  Frank Moser (finale)

 Paul Capdeville /  Hermes Gamonal (quarti di finale)
 Brian Dabul /  Damián Patriarca (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger ATP Club Premium Open 2004